North West ("Nord Ovest" in lingua inglese) può riferirsi a:

Geografia
Nord Ovest (Inghilterra) – una delle regioni dell'Inghilterra
Provincia del Nordovest (Sudafrica) – una provincia del Sudafrica

Sport
North West 200 – competizione motociclistica che si tiene annualmente in Irlanda del Nord
North-West derby  o "Derby d'Inghilterra"- derby calcistico fra le squadre inglesi del  e del Manchester United